Oficina de Funções é um software educativo criado por Lucas Augusto Meyer e Nelson Canzian da Silva para a Estação Ciência - Universidade de São Paulo para o Concurso Nacional de Software do MEC de 1997. O software foi premiado com o primeiro lugar do concurso na categoria de software educacional.

Programas de computador educativos